Viejo steht für:

 Aliso Viejo, US-amerikanische Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Benque Viejo del Carmen (oft auch nur Benque Viejo), Kleinstadt im mittelamerikanischen Belize
 Colmenar Viejo, Stadt im Norden der Region Madrid 
 El Viejo, kleine Stadt und ein Municipio 7 km von Chinandega in Nicaragua entfernt
 León Viejo, Ruinenstadt in Nicaragua
 Distrikt Luya Viejo, peruanischer Distrikt
 Mission Viejo, Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Nacozari Viejo, Stadt im Westen des mexikanischen Bundesstaates Sonora
 Panamá la Vieja (auch Panamá Viejo), Ruinenstadt östlich der heutigen Stadt Panama-Stadt
 Tafí Viejo, Hauptstadt des gleichnamigen Departamento Tafí Viejo in der Provinz Tucumán im Nordwesten Argentinien 
 Departamento Tafí Viejo im nördlichen Teil der Provínz Tucumán im Nordwesten Argentiniens 
 Departamento Valle Viejo im Zentrum der Provinz Catamarca im Nordwesten Argentiniens 
 Río Viejo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Bolivar
 Río Viejo, Nebenfluss des Río Ausines (Spanien)

Viejo ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Viejo (1949–2014), spanischer Radrennfahrer